

Editoria
Cacucci Editore – casa editrice con sede a Bari

Persone
Francesco Cacucci – arcivescovo cattolico italiano
Nicola Cacucci – editore italiano
Pino Cacucci – scrittore, sceneggiatore e traduttore italiano